Рамнагар ():

Населённые пункты в Индии 
 Рамнагар — город в индийском штате Уттаракханд в округе Найнитал.
 Рамнагар — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Рамнагар (:en:Ramnagar, Udhampur) — город в индийском штате Джамму и Кашмир.

Населённые пункты в Бангладеш 
 Рамнагар

Населённые пункты в Непале 
 Рамнагар